Fijewski – polskie nazwisko

Osoby noszące nazwisko Fijewski 

 Barbara Fijewska – polska choreograf teatralny i filmowy, reżyser teatralny, aktorka filmowa, tancerka, pedagog
 Helena Makowska-Fijewska – polska aktorka i śpiewaczka operowa
 Maria Fijewska-Dobrzyńska – polska aktorka – lalkarz
 Tadeusz Fijewski – polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny oraz radiowy
 Włodzimierz Fijewski – reżyser i aktor teatrów lalkowych

Zobacz też 
 Fijewscy – warszawska rodzina z Powiśla, której protoplastą Wacław Fijewski. Kilkoro z jego dzieci zostało znanymi aktorami warszawskimi